Бесконечная группа — группа с бесконечным числом элементов, в противоположность конечным группам.
Первое исследование бесконечных групп восходит к Жордану (1870).

Топологические группы 

Бесконечные группы часто предполагаются топологическими — то есть снабжёнными топологией, согласованной с операциями умножения и взятия обратного элемента. В таком случае можно выделить два противоположных подкласса групп — дискретные группы и связные группы. Примером дискретной бесконечной группы является бесконечная циклическая группа  с естественной, то есть дискретной, топологией. Примером связной бесконечной группы является  () — конечномерное векторное пространство на вещественными (или комплексными) числами.

При этом «дискретная часть» топологической группы — то есть группа её компонент связности — является дискретной (не обязательно бесконечной) группой, в то время как её «непрерывная часть» — компонента связности единицы группы — является связной (и также не обязательно бесконечной) группой. Сама группа не полностью определяется «дискретной» и «непрерывной» компонентами, а именно не обязательно является их прямым произведением. Например, группа рациональных чисел вполне несвязна, а потому её «непрерывная часть» тривиальна, но группа не изоморфна своей «дискретной части» — счётна, но не дискретна. Аналогичным свойством обладает любая проконечная группа.

Группы Ли 

Часто используемый класс бесконечных топологических групп — это группы Ли размерности больше 0. Нестрого говоря, это группы, локально выглядящие как конечномерное вещественное (или комплексное) векторное пространство (размерности больше 0). Строгое определение использует понятие гладкого или алгебраического многообразия: на группе должна быть введена структура такого многообразия, так что операции умножения и взятия обратного элемента согласованы с этой структурой.

Примеры групп Ли (и гладких, и алгебраических одновременно) — это общая линейная группа , то есть группа вещественных матриц  на  с ненулевым определителем, и её подгруппа специальная ортогональная группа , состоящая из ортогональных матриц с определителем 1.

При этом «дискретная часть» группы Ли (группа её компонент связности), обязательно конечна, в то время как «непрерывная часть» (компонента связности единицы) группы Ли размерности больше 0, напротив, бесконечна. Тем не менее, группа Ли не обязательно является их полупрямым произведением.

С физической точки зрения 
Элементы многих бесконечных групп, встречающихся в физике, нумеруются вещественными параметрами, изменяющимися непрерывно. Каждый элемент g n-параметрической бесконечной группы можно записать в виде: , где
 — n вещественных чисел. Для бесконечной группы отсутствует таблица Кэли. Если , то n параметров  являются функциями от параметров . Таким образом, аналогом таблицы Кэли для бесконечной группы является набор из n вещественных функций, каждая из которых зависит от 2n вещественных переменных . Элементы бесконечной группы должны удовлетворять четырём обычным условиям принадлежности к группе:
 Произведение  любых двух элементов группы должно быть элементом группы.
 Умножение элементов ассоциативно: .
 Имеется единичный элемент группы g(1), так что для всех g(x) выполняется 
 Каждый элемент имеет единственный обратный, те для каждого g(x) имеется единственный элемент группы , такой что .
Из требования (2), выраженного через функции f(x, y), следует, что равенство  выполняется для всех x, y, z.

Например, преобразования Лоренца образуют бесконечную группу. Элементы этой группы нумеруются вещественным параметром — скоростью инерциальной системы отсчёта. Произведение двух преобразований Лоренца с параметрами  и  есть преобразование Лоренца с параметром  — релятивистский закон сложения скоростей.

Вращения твёрдого тела вокруг всевозможных осей, проходящих через некоторую фиксированную точку, образуют бесконечную группу вращений. Элементы этой группы  нумеруются набором вещественных чисел — углами Эйлера.

См. также 
 Конечная группа
 Группа Ли
 Специальная унитарная группа
 Ортогональная матрица

Примечания

Литература 
 Мэтьюз Дж., Уокер Р. Математические методы в физике. — Пер. с англ., М., Атомиздат, 1972, 392 стр.

Ссылки 
 А. В. Михалёв, А. П. Мишина, «Бесконечные абелевы группы: методы и результаты», Фундамент. и прикл. матем., 1:2 (1995), 319—375
 А. Ю. Ольшанский, А. Л. Шмелькин, «Бесконечные группы», Алгебра — 4, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 37, ВИНИТИ, М., 1989, 5—113
 М. И. Каргаполов, Ю. И. Мерзляков, «Бесконечные группы», Итоги науки. Сер. Мат. Алгебра. Топол. Геом. 1966, ВИНИТИ, М., 1968, 57-90
 А. Л. Шмелькин, «Абстрактная теория бесконечных групп», Итоги науки. Сер. Мат. Алгебра. 1964, ВИНИТИ, М., 1966, 47—82

Теория групп